Dymitr/Dmitrij Lewicki może odnosić się do:
 Dymitr Lewicki (1987-1942) – prawnik ukraiński, polityk UNDO, poseł na Sejm RP w II Rzeczypospolitej
 Dymitr Lewicki (1735-1822) – malarz rosyjski 
 Dymitr Lewicki (1907-2007) – prawnik rosyjski